La categoria dei Pesi massimi è stata la decima categoria di peso a Pechino 2008, limitata agli atleti di peso inferiore agli 91 kg.

Hanno partecipato 16 atleti.

Tabellone 

Pugilato ai Giochi della XXIX Olimpiade